Ла Морера има више значења:

 Ла Морера, Хосе Марија Морера Гонзалез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Морера (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Морера (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Морера (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику